Амбигель () — продукт сушки водного или органического геля (алкогеля) при атмосферном давлении, характеризующийся, в отличие от ксерогеля, низкими значениями плотности, приближающимися к плотности аэрогелей.

Описание 
Процесс получения амбигелей обычно включает последовательную замену растворителя с полярного на неполярный, гидрофобизацию поверхности или дополнительное укрепление твердого каркаса и специальную программу сушки с использованием малых скоростей повышения температуры.

Примечания

Литература 
 Celerier S., Laberty-Robert C., Long J.W. et al. Synthesis of La9.33Si6O26 Pore-Solid Nanoarchitectures via Epoxide-Driven Sol-Gel Chemistry // Advanced Materials. 2006. V. 18. P. 615—618.
 Reddy R. N., Reddy R.G. Sol-gel MnO2 as an electrode material for electrochemical capacitors // J. Power Sources. 2003. V. 124. P. 330—337.
 Laberty-Robert C., Long J.W., Lucas E.M. et al. Sol-gel-derived ceria nanoarchitectures: Synthesis, characterization, and electrical properties // Chemistry of Materials. 2006. V. 18, № 1. P. 50-58.
 McEvoy T.M., Long J.W., Smith T. J., Stevenson K. J. Nanoscale conductivity mapping of hybrid nanoarchitectures: Ultrathin poly(o-phenylenediamine) on mesoporous manganese oxide ambigels // Langmuir. 2006. V. 22, № 10. P. 4462-4466.

Материалы
Теплоизоляционные материалы